Змагання з плавання на дистанції 400 метрів комплексом серед чоловіків на Чемпіонаті світу з водних видів спорту 2017 відбулися 30 липня.

Рекорди
 світовий рекорд і рекорд чемпіонатів світу були такими:

Результати

Попередні запливи 
Початок запливів о 09:50.

Фінал

Примітки 

400 метрів комплексом (чоловіки)